Ван дер Бік () — прізвище нідерландського походження:
 Джеймс Ван Дер Бік ( 1977) — американський актор
 Карен ван дер Бік — головна героїня телесеріалу «Секс і Каліфорнія»